Ива́н Зару́бин: 
 Зарубин, Иван Кондратьевич (1835—1904) — русский хирург, заслуженный профессор госпитальной хирургической клиники в Харьковском университете.
 Зарубин, Иван Никифорович (известный по прозвищу Чика; 1736—1775)  — яицкий казак, участник восстаний 1772 года и Крестьянской войны 1773—1775 годов под предводительством Е. И. Пугачева.
 Зарубин, Иван Петрович (1908—1982) — Герой Советского Союза.